Cartigny kan syfta på följande platser:

Frankrike 

 Cartigny, Somme, kommun i departementet Somme,

Schweiz 

 Cartigny, Genève, ort och kommun i kantonen Genève,